Jem and the Holograms, een tekenfilmserie uit de jaren tachtig.
 Jem (zangeres), de artiestennaam van de Welshe singer-songwriter Jemma Griffiths.
 Beweging voor Rechtvaardigheid en Gelijkheid, Justice and Equality Movement (JEM) in het Engels, een rebellengroep in Darfur.